Amitsup Kuua bezeichnet:
 Amitsup Kuua (Fluss, Ilulissat), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Amitsup Kuua (Fluss, Kangaatsiaq), Fluss im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Amitsup Kuua (Fluss, Upernavik), Fluss im Distrikt Upernavik, Grönland